Konstantin Danil (1802-1873), peintre serbe d'origine roumaine.
 Marie-Alphonsine Danil Ghattas (1843-1927), religieuse.

Voir aussi 
 
 
 Daniel (prénom)
Patronyme roumain